

Geografie
French Lick, een plaats in de Amerikaanse staat Indiana;
Black Lick, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania;
Red Lick, een plaats in de Amerikaanse staat Texas;
Salt Lick, een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky.

Personen
James Lick, een Amerikaans industrieel en filantroop.

Overig
Lick-observatorium, een sterrenwacht nabij de Amerikaanse plaats San José, vernoemd naar James Lick;
1951 Lick, een planetoïde vernoemd naar James Lick.

Muziek
 Lick (muziek) - een Nederlandse band